Nuh () ist als eine Form von Noah ein arabischer und türkischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Nuh Ha Mim Keller (* 1954), US-amerikanischer Sufi-Scheich
 Nuh Köklü (1968–2015), türkischer Journalist und Autor
 Nuh Ali Salman al-Qudah (1939–2010), jordanischer islamischer Rechtsgelehrter

Siehe auch 
 Nuh (Sure), die 71. Sure des Korans

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname